Sergi Reboredo Manzanares (Badalona, 1971) és un fotògraf català reconegut per les seves fotografies i reportatges sobre temes de fotoperiodisme i viatges. Ha estat nominat al premi Pictet, organitzat pel diari Financial Times.

Publicacions 
 Barcelona 2004 como mentira. Barcelona: Belaqua, 2004

Referències

Enllaços externs 
 http://www.agefotostock.com/age/es/AuthorProfile.aspx?authorid=SRB 
 
 Entrevista a la Cadena Ser
 Entrevista a Catalunya Ràdio

Fotògrafs del Barcelonès
Fotògrafs del segle XX
Fotògrafs del segle XXI
Fotògrafs badalonins